Битлджус:

 Битлджус — фантастический комедийный фильм режиссёра Тима Бёртона.
 Битлджус — мультсериал, основанный на одноименном фильме Тима Бёртона.